Suzuya puede hacer referencia a:

 El río Suzuya, en la antigua Prefectura de Karafuto, actual Sajalín.
 El monte Suzuya, en la misma prefectura.
 El Suzuya, un crucero protegido capturado por los japoneses.
 El Suzuya, un crucero pesado de la Clase Mogami.
 El Suzuya Maru, un buque de transporte de prisioneros del Ejército Imperial Japonés.